ТИМ — многозначная аббревиатура:
 ТИМ — Театр имени В. Э. Мейерхольда.
 ТИМ — теплоизоляционный материал, термоизоляционный материал.
 Тим — Тимофей.
 ТИМ — тип информационного метаболизма.
 ТИМ — толщина интимы-медии.
 ТИМ — точка излома маршрута.
ТИМ — Тиако И Мадагасикара (Я люблю Мадагаскар).

См. также 
 ТИМС — термоионизационный масс-спектрометр.
 ЦИАТИМ — Центральный институт авиационных топлив и масел.
 ВПКТИМ — Всероссийский проектно-конструкторский и технологический институт мебели.
 
  — аббревиатура латиницей.